Перша сіяна і господарка турніру Каролін Возняцкі виграла титул, у фіналі перемігши Клару Закопалову з рахунком 6–2, 7–6(7–5).

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К Возняцкі
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= П Мартич
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=LL
| RD1-team03= О Бовіна
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= І Бенешова
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= І Мейсбургер
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Барруа
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ш Феґеле
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= Ю Гергес
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Ц Піронкова
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 
 Qualyfing Draw 

2010
E-Boks Danish Open, одиночний розряд